Biskupi Wormacji

Wormancja